Tiana, település Szardínia régióban, Nuoro megyében, Olaszországban
Tiana, település Barcelona tartományban, Spanyolországban
 Tiana, keresztnév